Моли́нос () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Маэстрасго. Занимает площадь  км². Население — 303 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
  Pagina Oficial de MOLINOS — TERUEL
  Peña Pitorreo — Molinos — Teruel
  MOLINOS — TERUEL
 CAI Aragón-Molinos
  Molinos — Teruel

Муниципалитеты Теруэля
Населённые пункты Теруэля